Владимир Федорович Бамбуров (, род. 10 ноября 1937) — советский военачальник, генерал-майор Советской армии.

Биография 
Родился 10 ноября 1937 года.

Получил специальность ракетчика во 2-м Ленинградском артиллерийском училище, а позже — педагога-историка (обучался заочно в Коломенском пединституте).

Служил начальником политических отделов в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище и Рязанском высшем автомобильном командном училище.

С 1987 по 1992 годы — начальник Минского высшего военно-политического общевойскового училища.

В 1992 году уволен в запас.

После выхода на пенсию возглавлял Белорусский центр переподготовки и трудоустройства военнослужащих, затем работал в Военной академии Республики Беларусь. В 2010 году  под его авторством вышла книга «Военная школа в Беларуси. Традиции и современность». С января 2015 года по ноябрь 2017 года возглавлял Республиканское общественное объединение «Белорусский союз офицеров».

Проживает в городе Минске.

Семья 
 Сын — Бамбуров Сергей Владимирович, начальник отдела главного управления экономической безопасности КГБ Республики Беларусь.

Ссылки 
 Генерал-майор Бамбуров Владимир Федорович
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Выпускники Государственного социально-гуманитарного университета